Les élections législatives du  permirent de renouveler la Chambre des représentants de Belgique, ainsi que le Sénat.

Résultats

Chambre 
Nombre de votes valables:

Sénat 
Nombre de votes valables:

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections belges

1985
Belgique
Election
Octobre 1985